

Biologia

Myc (biologia)  – Gene che codifica per un fattore di trascrizione

Codici 
 MYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maracay-B. A. Sucre (Venezuela)